

Localidades

Bani Walid

Outros
Rio Bani

Desambiguação
Desambiguações de topônimos